Президентский дворец — ряд строений, предназначенных для размещения или представительской деятельности глав государств.
 Президентский дворец (Анкара)
 Президентский дворец (Асмэра)
 Президентский дворец (Афины)
 Президентский дворец (Варшава)
 Президентский дворец (Вильнюс)
 Президентский дворец (Грозный)
 Президентский дворец (Индия)
 Президентский дворец (Казань)
 Президентский дворец (Кито)
 Президентский дворец (Любляна)
 Президентский дворец (Магас)
 Президентский дворец (Рига)
 Президентский дворец (Сана)
 Президентский дворец (Тайбэй)
 Президентский дворец (Тбилиси)
 Президентский дворец (Ханой)
 Президентский дворец (Хельсинки)

См. также 
 Музей президентского дворца в Канобме (Руанда).
 Президентский дом (Выборг)